Nidelva puede referirse a dos ríos de Noruega:
 Río Nidelva, el río que atraviesa Trondheim;
 Río Nid (Aust-Agder), que corre por el condado de Aust-Agder.